Šanov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Šanov (okres Rakovník)
 Šanov (okres Zlín)
 Šanov (okres Znojmo)